Friedrich Wilhelm Hoeninghaus ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm Hoeninghaus (Naturforscher) (1770–1854), deutscher Geologe und Paläontologe 
 Friedrich Wilhelm Hoeninghaus (Politiker) (1809–1878), deutscher Jurist und Politiker